Charneux est le nom de trois villages belges:

Charneux, section de la commune de Herve en province de Liège.
Charneux, village de la commune de Jalhay en province de Liège.
Charneux, village de la commune de Nassogne en province de Luxembourg.